«Лорья́н» () — французский футбольный клуб из одноимённого города в регионе Бретань. Был основан 2 апреля 1926 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Стад дю Мустуар». Клубный цвет — оранжевый.

История 
За год до официального создания футбольного клуба «Лорьян» в обычной рыбацкой гавани состоялось совещание, на котором решались вопросы организации спортивного кружка. Члены этого кружка имели право играть на футбольном поле. В 1925 году был создан клуб «Лорьян». Вначале никто не мог представить, что команда будет играть на высоком уровне во Франции. Клуб стартовал на тот момент, когда во Франции начал развиваться футбол и стало появляться все больше футбольных команд. «Лорьян» стартовал с третьего дивизиона чемпионата Франции. На первой фотографии команды игроки были одеты в шахматную форму, которая было редкостью в виду сложности своего пошива в конце 1920-х годов. «Лорьян» был первым клубом, который выбрал для формы шахматную расцветку.

Чемпион своего региона начали строить большие планы, если бы не Вторая мировая война. Военные действия заставили произвести всеобщую мобилизацию, из-за чего игроки отправились на фронт. Сам город постоянно был подвергнут бомбардировки, были уничтожены многие объекты. После окончания Второй мировой войны команда вновь собралась в новом составе. Клуб как и многие испытывал большие финансовые проблемы, до того момента пока не появились спонсоры у клуба. До 1960-х никто даже не задумывался о переходе клуба на более профессиональный уровень, но ситуация требовала этого. Пришедший на пост президента клуба Жорж Генум сразу объявил, что показатели команды его не устраивают. При Жорже клуб стремительно начал набирать обороты на высокие позиции в таблице, пытаясь попасть в высший дивизион.

В 1982 году главный тренером команды стал Кристиан Гуркюфф, который был отцом известного французского полузащитника Йоана Гуркюффа. На тот момент никто не мог поверить, что главный тренер трижды будет возвращаться в клуб, который стал для него родным. В первом случае Кристиан отработал четыре сезона, во втором десять лет. В 2003 году, после двухлетнего перерыва, Кристиан вернулся в родной клуб в третий раз, уже в качестве героя. В 1998 году Гуркюфф делает невозможное, он впервые выводит команду в высшую дивизион. В 2001 году, после недолгого пребывания в Лиге 2, клуб возвращается снова в Лигу 1. Самым успешным сезоном считается 2001/2002, когда клуб завоевал сразу три трофея: Кубок Франции, Кубок Лиги и Суперкубок страны. В 2002 году клуб стартует в еврокубках, завоёвывая международный престиж.

В середине 2000-х годов начинают приносить сильную пользу молодёжная академия клуба. Андре-Пьер Жиньяк становится главной звездой выпускников академии клуба. Если в 2001 году «Лорьян» провёл лучший сезон связи выигранных трофеев, но команда в 2008 году завершила чемпионат на рекордном для себя десятом месте в высшей лиге Франции. У клуба удался старт в начале сезона, когда обыграли «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Лион», лишь зимний период сезона помешал клубу подняться выше в таблице. В 2010 году «Лорьян» установил новый для себя рекорд, финишировав на седьмом месте.

Достижения 
Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель: 2019/20
 Серебряный призёр (2): 1997/98, 2000/01

Кубок Франции
 Обладатель: 2001/02

Кубок Французской лиги
 Финалист: 2001/02

Суперкубок Франции
 Финалист: 2002

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="orange" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="orange" align="left" |

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции